Шабад — еврейская фамилия. Известные носители:

 Шабад, Анатолий Ефимович (род. 1939) — российский физик и политический деятель, депутат Верховного Совета СССР и Государственной думы России.
 Шабад, Израиль Абрамович (1870—1917) — российский педиатр, один из основателей и второй заведующий кафедрой детских болезней Женского медицинского института.
 Шабад, Леон Манусович (1902—1982) — советский онколог, академик Академии медицинских наук.
 Шабад, Теодор (1922—1987) — американский журналист и географ, внук Тимофея Осиповича.
 Шабад, Тимофей Осипович (1864—1935) — российский и польский врач и еврейский общественный деятель, политик, публицист и редактор.